Die 12. IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft fand vom 21. Juni bis 28. Juni 2008 in Bratislava, Slowakei statt.

Teilnehmer

Vorrunde Top Division

Gruppe A 

Tabelle

Gruppe B 

Tabelle

Vorrunde Division I

Gruppe C 

Tabelle

Gruppe D 

Tabelle

Qualifikationsspiele um Platz 4 in Gruppe A und B 

 Deutschland und Österreich verbleiben in der Top Division, Kanada und Großbritannien in der Division I.

Play-Offs A-Pool

Statistiken

Top Scorer

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Spielzeit (in Minuten), GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt;

Play-Offs Division I

Statistiken

Top Scorer

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Spielzeit (in Minuten), GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt;

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Webseite der IIHF zur Inlinehockey WM 2008
 Website von Inline-Hockey Deutschland

Inlinehockey-Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Bratislava